Henric al II-lea se poate referi la:

Împărați
Henric al II-lea, Împărat al Sfântului Imperiu Roman

Regi
Henric al II-lea al Angliei
Henric al II-lea al Franței

Alte persoane

 Henric al II-lea, Margraf al Istriei